Delavan (Illinois)
 Delavan (Minnesota)
 Delavan Lake, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Wisconsin